Aquesta llista d'ocells de l'illa Bouvet inclou totes les espècies d'ocells trobats a l'illa de Bouvet: 32, de les quals 4 estan globalment amenaçades d'extinció.

Els ocells s'ordenen per ordre i família.

Sphenisciformes

Spheniscidae 
 Aptenodytes patagonicus
 Pygoscelis adeliae
 Pygoscelis antarcticus
 Eudyptes chrysolophus

Procellariiformes

Diomedeidae 
 Diomedea exulans
 Thalassarche chrysostoma
 Thalassarche melanophris
 Thalassarche chlororhynchos
 Phoebetria fusca
 Phoebetria palpebrata

Procellariidae 
 Macronectes giganteus
 Macronectes halli
 Fulmarus glacialoides
 Thalassoica antarctica
 Daption capense
 Pagodroma nivea
 Pterodroma lessonii
 Pterodroma mollis
 Halobaena caerulea
 Pachyptila desolata
 Pachyptila belcheri
 Pachyptila turtur
 Procellaria aequinoctialis
 Aphrodroma brevirostris
 Puffinus gravis

Hydrobatidae 
 Oceanites oceanicus
 Fregetta tropica

Pelecanoididae 
 Pelecanoides urinatrix

Charadriiformes

Laridae 
 Larus dominicanus

Sternidae 
 Sterna vittata

Stercorariidae 
 Stercorarius maccormicki
 Stercorarius parasiticus

Referències

Bibliografia 
 

Illa Bouvet
Bouvet